3. HNL – Istok 2010./11.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Istok u sezoni 2010./2011. sačinjavali su klubovi s područja sljedećih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko-podravska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Varaždinska županija
i Bjelovarsko-bilogorska županija.

2010./11. Istok
3-istok